Моргу́лис:
 Мoргулис, Александр Осипович (Иосифович, 1898—1938) — советский переводчик, редактор, издатель и журналист.
 Моргулис, Илья Семёнович (1928, Житомир — 2008, Израиль) — тифлопедагог. Доктор педагогических наук, профессор
  Моргулис, Наум Давидович (1904—1976, Киев) — советский физик. Доктор физико-математических наук, профессор
 См. также 
 «Валар Моргулис»
 
 Моргулов, Игорь Владимирович — посол РФ в Китае.

Примечания